

Стрелковые и пехотные дивизии 
 113-я пехотная дивизия (Германская империя)
 113-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 113-я пехотная дивизия (Китай)
 113-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году
 113-я стрелковая Нижнеднестровская Краснознамённая дивизия — сформирована в 1941 году

Авиационные дивизии 
 113-я бомбардировочная авиационная дивизия
 113-я авиационная дивизия дальнего действия
 113-я дальнебомбардировочная авиационная дивизия